Ruggles ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Ruggles (1783–1857), US-amerikanischer Politiker 
 Carl Ruggles (1876–1971), US-amerikanischer Komponist
 Charles Ruggles (1886–1970), US-amerikanischer Schauspieler
 Charles H. Ruggles (1789–1865), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Clive Ruggles (* 1952), britischer Astronom und Archäologe 
 Daniel Ruggles (1810–1897), Brigadegeneral der Konföderierten Armee
 Eleanor Ruggles (1916–2008), US-amerikanische Biografin
 John Ruggles (1789–1874), US-amerikanischer Politiker 
 Nathaniel Ruggles (1761–1819), US-amerikanischer Politiker 
 Wesley Ruggles (1889–1972), US-amerikanischer Filmregisseur, Produzent und Schauspieler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ruggles (North Carolina)
 Ruggles (Pennsylvania)
 Ruggles Beach (Ohio)
 Ruggles Township (Ohio)